Marc Plauci Silvà (tribú), tribú de la plebs el 89 aC 
 Marc Plauci Silvà (cònsol 2 aC), cònsol el 2 aC
 Marc Plauci Silvà (fill d'Aulus), pretor
 Marc Plauci Silvà (pretor el 24), pretor el 24
 Marc Plauci Silvà (cònsol sufecte any 68), cònsol sufecte el 68